Луч је насељено место у Барањи, општина Петловац, Република Хрватска.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Луч је имао 435 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Луч је имало 735 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе

Литература 
 

Општина Петловац
Барања
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Осјечко-барањској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској